Natachtari (plaats), een plaats in de Georgische gemeente Achmeta
 Vliegveld Natachtari, een vliegveld bij bovenstaande plaats
 Brouwerij Natachtari, een brouwerij in bovenstaande plaats
 Natakhtari (bier), bier van bovenstaande brouwerij
 Natakhtari (frisdrank), frisdrankmerk dat valt onder bovenstaande brouwerij, vooral bekend van de Georgische targoen-limonade,